Charlesworth désigne notamment :

Patronyme 

 Alan Charlesworth (1903-1978), officier australien
 Brian Charlesworth (né en 1945), biologiste britannique
 Clifford E. Charlesworth (1931-1991), ingénieur en aérospatiale
 Sarah Charlesworth (1947-2013), artiste américaine

Prénom 
 Charlesworth Samuel, homme politique antiguayen

Toponyme 

 Charlesworth, village anglais situé dans le Derbyshire, au Royaume-Uni.

Autres 
 Charlesworth Bodies, carrossier britannique